Finala Cupei Campionilor Europeni 1978 a fost un meci de fotbal între Liverpool din Anglia și Club Brugge din Belgia, care a avut loc pe 10 mai 1978, pe Stadionul Wembley, Londra, Anglia.

Detalii

Referințe

Legături externe
1977-78 season at UEFA website

1978 în fotbal
1978